-{Metapterygota}- je klada krilatih insekata koja sadrži red -{Odonata}- i infraklasu -{Neoptera}-.

Žive podgrupe 

 -{Odonatoptera}-
 -{Odonata}-
 -{Neoptera}-
 -{Exopterygota}-
 -{Endopterygota}- (=-{Metabola}- ili -{Holometabola}-)

Filogenija 

Таксономија инсеката